Esistono più comuni francesi con questo nome

 Aigremont – Alta Marna
 Aigremont – Gard
 Aigremont – Yonne
 Aigremont – Yvelines